El nombre Richard Schmidt puede referirse a las siguientes personas:

Richard Schmidt, esgrimidor alemán;
Richard Schmidt, remero alemán.